Pi-liu Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Biliu He, vattendrag, Liaoning, 
 Beiliu Jiang, vattendrag, Guangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar